Mistrzostwa odbyły się w stolicy Norwegii, Oslo, 8 listopada 1963 roku.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa nordyckie w zapasach
1963 w zapasach
1963 w Europie
Norwegia w XX wieku
Sport w Oslo
Zapasy w Norwegii